Ravaillac  peut faire référence à :
 François Ravaillac, assassin d'Henri IV ;
 Ravaillac, journal lycéen français.